World War Z peut désigner :   

 World War Z, un roman d'horreur apocalyptique de 2006 de l'auteur américain Max Brooks ;  
 World War Z, un film d'horreur et d'action apocalyptique américain de 2013 ;  
 , un jeu mobile de 2013 développé par Phosphor Games et publié par Paramount Digital Entertainment ;  
 World War Z, un jeu PC et console développé par Saber Interactive et édité par Focus Home Interactive.